Elena de Rumanía  (Lausana, Suiza, 15 de noviembre de 1950) es la segunda de las cinco hijas del rey Miguel I de Rumanía y la reina Ana. Es la primera en la línea de sucesión al trono rumano.

Primeros años
Elena nació el 15 de noviembre de 1950 en la Clínica de Mont Choisi en Lausana, Suiza. Fue bautizada bajo la fe ortodoxa rumana; siendo su madrina su abuela, Elena de Grecia, tomando su nombre. Pasó su infancia en Suiza y en el Reino Unido. Durante vacaciones, ella y sus hermanas pasaban tiempo en Florencia, Italia con su abuela paterna, Elena; y en Dinamarca, con sus abuelos maternos, Margarita y Renato.

Educación
Recibió la educación primaria en Suiza y su educación secundaria en Effingham House en East Sussex. Solía jugar en la defensa de portería en el equipo de netball durante sus años escolares.

Carrera
En la década de 1970, Elena enseñó en Londres a niños discapacitados y después empezó un curso de dos años en restauración del arte, más tarda trabajaría en dicha disciplina en Londres.

Actividades
En 1982, Elena fundó una escuela internacional en Geriza, Sudán. En 1990, con su primer marido, el entonces alcalde de Newcastle, Terry Cooney y Harry Charrington fundaron el Fondo de Ayuda del Noreste para Rumania. En 2011, Elena y su segundo marido visitaron el Queen Elizabeth Sixth Forma College en Inglaterra. Para el jubileo de diamante de Isabel II en 2012, ella y su marido inauguraron la única sala de té real en Stanhope, condado de Durham. Elena asiste anualmente al banquete de Gremio de Hombres Libres de la Ciudad de Londres y la delegación de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge en Londres.

Rumanía
Después de 50 años de exilio de la familia real rumana, ella y sus hermanas Margarita y Sofía de Rumanía pisaron por primera vez suelo rumano en 1990 después de la revolución rumana. Elena y la familia real se involucraron para ayudar a los rumanos. 
El 19 de abril de 1992, Elena hizo su primera aparición pública en Rumanía con sus padres, su primer marido y el príncipe Nicolás, su hijo, para festejar el Día de Pascua frente a miles de seguidores. Volvió para Navidad de 1997.
Elena visita Rumania para reuniones familiares u ocasiones especiales como el 60.° cumpleaños de su hermana mayor o el 90.° cumpleaños de su padre. Desde 2013, Elena visita más frecuentemente las ceremonias de investidura o alguna otra celebración en Rumania. 

Elena reside con su marido y su hija Karina en Gran Bretaña, específicamente en Easington, Condado de Durham.

Matrimonios e hijos
Elena se casó en primeras nupcias con el profesor Leslie Robin Medforth-Mills (1942-2002) el 20 de julio de 1983 en una ceremonia civil en Durham, Inglaterra, y una religiosa en Lausana, Suiza el 24 de septiembre mismo año, siguiendo los ritos de la Iglesia ortodoxa rumana. Se divorciaron el 28 de noviembre de 1991.
Tuvieron dos hijos:

Nicolás de Rumanía (nacido el 1 de abril de 1985), quien ya no forma parte de la sucesión al trono rumano. Casado civilmente con Alina Maria Binder en 2017, y religiosamente en 2018. Son padres de una hija:
María Alejandra Medforth-Mills (nacida el 7 de noviembre de 2020).
Miguel Medforth-Mills (nacido el 15 de abril de 2022).
Karina de Rumanía (nacida el 4 de enero de 1989), la 2° en la sucesión. Si algún día Rumanía vuelva a ser una monarquía, podría ser reina. 

El 14 de agosto de 1998 contrajo matrimonio con Alexander Philips Nixon McAteer (nacido el 22 de octubre de 1964) en una ceremonia civil privada en Peterlee. Posteriormente, también de forma privada, contrajeron matrimonio religioso el 11 de septiembre de 2013, en la Catedral de la Coronación, en Alba Iulia.

Ancestros

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos
15 de noviembre de 1950 - 10 de mayo de 2011: Su Alteza Real la Princesa Elena de Rumanía, Princesa de Hohenzollern-Sigmaringen. 
10 de mayo de 2011 - presente: Su Alteza Real la Princesa Elena de Rumanía.

Honores 
 Casa de Rumanía: Caballero Gran Oficial de la Orden de Carol I.
 Casa de Rumanía: Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona.
 Casa de Rumanía: Caballero de la Real Condecoración de la Custodia de la Corona rumana, I clase. 
 Familia real de las Dos Sicilias: Recipiente de la Medalla de Oro de Benemerencia.
 Familia real de las Dos Sicilias: Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Francisco I.

Referencias 

Princesas de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)
Nacidos en Lausana